Rafael Calderón puede referirse a:

 Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente de Costa Rica;
 Rafael Ángel Calderón Fournier, presidente de Costa Rica.